Groundplane (englisch für Erdebene) steht für:
 Erdnetz, aus mehreren im Boden verlegten Metallbändern bestehendes Erdungssystem zur niederohmigen Erdung einer Sendeantenne
 Groundplane (Antenne), eine vertikale λ/4-Antenne